Шальбург () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шальбург, Вера (1907—1946) — разведчица, работавшая на спецслужбы нескольких стран.
 Шальбург, Кристиан Фредерик фон (1906—1942) — российский эмигрант, датский офицер и коллаборационист, командующий Добровольческим корпусом СС «Данмарк».

Другое 
 «Шальбург» — датский добровольческий корпус войск СС.